Albany County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Albany County (New York)
 Albany County (Wyoming)